Bonfim o Bomfim puede hacer referencia a:

Señor del Buen Fin, devoción católica.

Lugares

Brasil 
Municipios
Bonfim, municipio en el estado de Minas Gerais.
Bonfim, municipio en el estado de Roraima.
Senhor do Bonfim, municipio en el estado de Bahia.
Bonfim do Piauí, municipio en el estado de Piauí.
Bocaiuva, municipio antes llamado Bonfim de Macaúbas.

Barrios
Bom Fim, barrio de Porto Alegre.
Bonfim, barrio de Belo Horizonte. 
Bonfim, barrio de Belém.
Bonfim, barrio de Campinas.
Bonfim, barrio de Osasco.
Bonfim, barrio de Salvador.
Bonfim, barrio de Santa Maria. 
Bonfim, barrio de Juiz de Fora.

Portugal 
Bonfim, freguesia del concejo de Oporto.
Bonfim, barrio de Póvoa de Varzim, também conhecido como Coelheiro.
Estádio do Bonfim, estadio de fútbol del Vitória Futebol Clube, de Setúbal.

Personas 
Bruno Bonfim, nadador brasileño.
Dante Bonfim Costa, más conocido como Dante, futbolista brasileño.
Éder José Oliveira Bonfim, futbolista brasileño.
Erick Flores Bonfim, futbolista brasileño.
Giovânio Bonfim, más conocido como Wando, futbolista brasileño.
José Travassos Valdez, soldado y estadista portugués.
Leandro do Bonfim, futbolista brasileño.
Nayra N. Bomfim, botánica brasileña.

Religión

Brasil
Capilla Nuestro Señor Jesús del Buen Fin, en Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur.
Diócesis de Bonfim, en Salvador, capital de Bahía.
Fiesta del Buen Fin, tradicional festividad religiosa en Salvador.
Fita do Bonfim, amuleto católico distribuido por la Iglesia de Nuestro Señor del Buen fin de Salvador.
Iglesia de Nuestro Señor del Buen Fin, en Salvador.
Iglesia Iglesia de Nuestro Señor del Buen Fin, en Pirenópolis.
Iglesia del Señor del Buen Fin, en el estado de Sergipe.
Iglesia del Buen Jesús del Buen Fin de Águas Vermelhas, en Sorocaba.

Portugal
Igreja do Bonfim, en Portalegre.
Iglesia Matriz del Buen Fin, en Oporto.
Ermita del Señor del Buen Fin, en Chamusca.